Freundlich är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Emmy Freundlich
 Erwin Finlay-Freundlich
 Jeffrey P. Freundlich
 Karl August Freundlich
 Otto Freundlich

Tyska efternamn